La Cumbre (Colombia), een gemeente in het Colombiaanse departement Valle del Cauca
 La Cumbre (Extremadura), een gemeente in de Spaanse provincie Cáceres in de regio Extremadura
 La Cumbre (vulkaan), een vulkaan op de Galapagoseilanden